Murillo de Gállego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murillo de Gállego (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Murillo de Gállego (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar